3 miejscowości w Polsce: 
 Zakrzewo Wielkie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk 
 Zakrzewo Wielkie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Zakrzewo Wielkie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne